Rollstuhltennis-Quadeinzel der Sommer-Paralympics 2012.

Titelverteidiger war Peter Norfolk, der im Viertelfinale ausschied. Sieger wurde Noam Gershony. Gespielt wurde auf dem Gelände des Eton Manor in London vom 2. bis 8. September 2012. Insgesamt nahmen 16 Spieler an diesem Turnier teil.

Setzliste

Ergebnisse

Zeichenerklärung

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierplan auf der ITF Homepage

Rollstuhltennis-Quadeinzel
2012
Tennisturnier in London
Tennisturnier 2012